La liste des joueurs sélectionnés en équipe d'Irlande de rugby à XV comprend  joueurs au , le dernier étant Joe McCarthy retenu pour la première fois en équipe nationale le  contre l'Australie. Le premier Irlandais sélectionné est William Allen le 15 février 1875 contre l'Angleterre. L'ordre établi prend en compte la date de la première sélection, puis la qualité de titulaire ou remplaçant et enfin l'ordre alphabétique.



1 à 100

101 à 200

201 à 300

301 à 400

401 à 500

501 à 600

601 à 700

701 à 800

801 à 900

901 à 1000

1001 à 1100

1101 à 1200

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel de la fédération Irish Rugby Football Union
  Matchs joués par l'équipe d'Irlande sur le site officiel de la fédération irlandaise
  Liste complète sur espnscrum.com

Joueurs
Liste de joueurs de rugby à XV par sélection nationale
Rugby a Xv

